В предварительном раунде европейского отборочного турнира к чемпионату мира по футболу среди женщин 2015 участвовало восемь слабейших по рейтингу сборных. Команды, разбитые на две группы по четыре команды, провели однокруговые турниры. Две лучшие команды из каждой группы квалифицировались в следующую стадию отборочного турнира.

Жеребьёвка предварительного раунда состоялась 18 декабря 2012 года. Матчи в группах прошли с 4 по 9 апреля 2013 года.

Время начала матчей — CEST, UTC+2.

Результаты

Группа A

Группа 2

Бомбардиры 
5 мячей
 Мария Вукчевич

4 мяча
 Хейди Севдаль
 Дорианн Теума

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА

Чемпионат мира по футболу среди женщин 2015
2013 год в женском футболе